The Despoiler – film del 1915 diretto da Reginald Barker
 The Despoiler – film del 1916 prodotto dalla Essanay